Лавлок () — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Лавлок, Джеймс (1919—2022) — британский учёный.
 Лавлок, Джек (1910—1949) — новозеландский легкоатлет.

Топоним 
 Лавлок — индейская резервация в штате Невада, США.

В культуре 
 Лавлок — мужская причёска.